Dwurnik – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku ogółem w Polsce mieszkało mniej niż 50 osób o tym nazwisku.
 Edward Dwurnik (1943–2018) – polski malarz i grafik
 Pola Dwurnik (ur. 1979) – polska malarka, rysowniczka, graficzka, kuratorka, ilustratorka książek

Przypisy